Castelnuovesi – abitanti di Castelnuovo (Montenegro)
Castelnuovesi – abitanti di Castelnuovo Bozzente
Castelnuovesi – abitanti di Castelnuovo Calcea
Castelnuovesi – abitanti di Castelnuovo Gherardi
Castelnuovesi – abitanti di Castelnuovo di Conza
Castelnuovesi – abitanti di Castelnuovo di Garfagnana